Lužnice so lahko:
 Lužnice (reka) (Avstrija, Češka)
 Lužnice, Srbija (naselje)
 Lužnice, Italija (it. Bagni di Lusnizza) – kraj v Furlaniji-Julijski krajini v Italiji